Натуральне число 1929
 1929 рік до нашої ери
 1929 рік нашої ери